Il doppio  del Thailand Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Lu Yen-Hsun e Danai Udomchoke erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitto nei quarti di finale.

Jamie Murray e John Peers hanno sconfitto in finale Tomasz Bednarek e Johan Brunström per 6-3, 3-6, [10-6].

Teste di serie

  Mahesh Bhupathi /  Robert Lindstedt (primo turno)
  Daniele Bracciali /  Leander Paes (semifinale)

  Jamie Murray /  John Peers (campioni)
  Tomasz Bednarek /  Johan Brunström (finale)

Wildcard

  Laslo Djere /  Wishaya Trongcharoenchaikul(primo turno)

  Lu Yen-Hsun /  Danai Udomchoke (quarti di finale)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni
 

ATP World Tour 2013
Thailand Open 2013